Paul Dean peut désigner :
 Paul Dean (1924-2009), homme politique britannique ;
  (1946-), guitariste canadien (Loverboy) ;
 Paul Dean (1960-), joueur de rugby à XV.